Municipio de Santa Catarina puede referirse a:

 Municipio de Santa Catarina do Fogo en Cabo Verde;
 Municipio de Santa Catarina (Santiago) en Cabo Verde.